

Matematica
 Congettura di Artin – congettura di matematica sull'insieme dei numeri primi
 Teorema di Artin – teorema di algebra
 Teorema di Artin-Wedderburn

Persone
 Emil Artin – matematico austriaco
 Michael Artin – matematico statunitense
 Wendy Artin (1963–) – pittrice americana

Altro
 15378 Artin – asteroide